Джалпайгу́ри (, ) — округ в индийском штате Западная Бенгалия. Административный центр округа — город Джалпайгури.

Название 
Название округа в переводе с местного туземного языка означает «место, где растут оливки».

Географическое положение 
Расположен на севере Западной Бенгалии, между предгорьями Гималаев и Индо-Гангской равниной.

История 
Образован в 1869 году. 

Силы непальского сопротивления вынашивают план создания нового штата Горкхаланд, в состав которого входит также северная территория этого округа.

Достопримечательности 
На территории округа расположен тигровый заповедник «Букса».

Ссылки 
 District Website
 Jalpaiguri

Округа Западной Бенгалии